Paterlini ist der Name von

 Luigi Paterlini (1923–1974), italienischer Sprinter
 Thierry Paterlini (* 1975), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer